Der Name Nasenfrosch kann sich auf verschiedene Vertreter der Froschlurche beziehen:

 den Nasen- oder Darwinfrosch Rhinoderma darwinii, siehe Nasenfrösche;
 den erst 2003 entdeckten Nasenfrosch aus Indien, siehe Nasikabatrachus sahyadrensis;
 die Nasenkröte (Rhinophrynus dorsalis);
 die Familie der Rhinodermatidae, siehe Nasenfrösche (Familie)